Xavier hace referencia a varios artículos:

Véase:

Personas 
 Xavi Hernández, futbolista español.
 Xavier Cugat, músico español.
Xavier Lopez Rodríguez, actor estadounidense.
 Xavier Dolan, cineasta canadiense.
 Xavier Sala i Martín, economista estadounidense.
 Abel Xavier, futbolista mozambiqueño.
 Carlos Xavier, futbolista portugués nacido en Mozambique.
 Chico Xavier, espiritista brasileño.
 Emanuel Xavier, poeta estadounidense.
 Jeff Xavier, baloncestista estadounidense de ascendencia caboverdiana.
 Mónica Xavier, médica y política uruguaya.
 Nelson Xavier, actor brasileño.
 Raul Xavier, escultor portugués nacido en Macao.
 Francisco Xavier, grafía antigua de Francisco Javier.
 Joaquim José da Silva Xavier, conocido como Tiradentes, odontólogo y patriota brasileño.

Ficción
 Charles Xavier, mutante del Universo Marvel.
 Mansión X, instituto del Universo Marvel.

Instituciones
 Escuela Profesional Xavier, centro de formación profesional de la Institución Javeriana en Valencia.
 Universidad Xavier, organización jesuítica en Cincinnati, EE. UU.

Lugares
 Fontoura Xavier, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
 Gramado Xavier, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
 Porto Xavier, municipio brasileño del estado de Río Grande del Sur.
 St. Xavier (Montana), localidad estadounidense en el estado de Montana.